Elşən Qəmbərov – ex calciatore azero
 Müşfiq Qəmbərov – ex calciatore azero
 Rafiq Qəmbərov – direttore della fotografia e fotografo azero